I Premi Grammy (Grammy Awards) sono assegnati in 105 differenti categorie, ognuna delle quali appartiene ad uno tra 30 generi musicali, con l'eccezione dei premi speciali e dei quattro premi principali. Nel corso degli anni sono state tolte ed aggiunte alcune categorie, la lista seguente raccoglie tutti i premi secondo la dicitura e la categoria attuale e le categorie soppresse.

Premi speciali 

Vengono assegnati in modo irregolare e senza che avvenga un processo di nomina. Generalmente premiano personalità o brani che hanno dato un particolare contributo all'evoluzione delle musica, possono essere assimilati a premi alla carriera.

Grammy Lifetime Achievement Award
Grammy Trustees Award
Technical Grammy Award
Grammy Legend Award
Grammy Hall of Fame Award
MusiCares Person of the Year

Premi principali 

Sono i premi più ambiti, per essi non sono previsti distinzioni di genere.

Grammy Award alla registrazione dell'anno
Grammy Award all'album dell'anno
Grammy Award alla canzone dell'anno 
Grammy Award al miglior artista esordiente

Premi per generi specifici

Musica alternativa 

Grammy Award for Best Alternative Music Album

Blues 

Grammy Award for Best Traditional Blues Album
Grammy Award for Best Contemporary Blues Album
Grammy Award for Best Blues Album

Per l'infanzia 

Grammy Award for Best Album for Children
Grammy Award for Best Musical Album for Children
Grammy Award for Best Spoken Word Album for Children

Musica classica 

Grammy Award for Best Orchestral Performance
Grammy Award for Best Classical Vocal Performance
Grammy Award for Best Classical Performance, Operatic or Choral
Grammy Award for Best Opera Recording
Grammy Award for Best Choral Performance
Grammy Award for Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra)
Grammy Award for Best Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra)
Grammy Award for Best Instrumental Soloist Performance (without orchestra)
Grammy Award for Best Small Ensemble Performance
Grammy Award for Best Chamber Music Performance
Grammy Award for Best Classical Contemporary Composition
Grammy Award for Best Classical Album
Grammy Award for Best Classical Crossover Album
Grammy Award for Best New Classical Artist

Canzone umoristica 

Grammy Award for Best Comedy Album
Grammy Award for Best Spoken Comedy Album

Composizione e arrangiamento 

Grammy Award for Best Instrumental Composition
Grammy Award for Best Arrangement
Grammy Award for Best Instrumental Arrangement
Grammy Award for Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s)
Grammy Award for Best Vocal Arrangement for Two or More Voices

Country 

Grammy Award for Best Female Country Vocal Performance
Grammy Award for Best Male Country Vocal Performance
Grammy Award for Best Country Performance, Duo or Group - Vocal or Instrumental
Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal
Grammy Award for Best Country Collaboration with Vocals
Grammy Award for Best Country Instrumental Performance
Grammy Award for Best Country & Western Recording
Grammy Award for Best Country & Western Single
Grammy Award for Best Country Song
Grammy Award for Best Country Album
Grammy Award for Best Bluegrass Album
Grammy Award for Best New Country & Western Artist

Dance 

Grammy Award for Best Dance Recording
Grammy Award for Best Electronic/Dance Album

Disco 

Grammy Award for Best Disco Recording

Film, televisione ed altri media 

Grammy Award for Best Compilation Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media
Grammy Award for Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media
Grammy Award for Best Score Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media

Folk 

Grammy Award for Best Ethnic or Traditional Folk Recording
Grammy Award for Best Traditional Folk Album
Grammy Award for Best Contemporary Folk Album
Grammy Award for Best Folk Album
Grammy Award for Best Native American Music Album
Grammy Award for Best Hawaiian Music Album
Grammy Award for Best Zydeco or Cajun Music Album

Gospel 

Grammy Award for Best Gospel Performance
Grammy Award for Best Gospel Song
Grammy Award for Best Gospel Performance, Traditional
Grammy Award for Best Gospel Performance, Contemporary
Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance, Female
Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance, Male
Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Traditional
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Contemporary
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Female
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Male
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Male or Female
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus
Grammy Award for Best Inspirational Performance
Grammy Award for Best Pop/Contemporary Gospel Album
Grammy Award for Best Rock Gospel Album
Grammy Award for Best Traditional Soul Gospel Album
Grammy Award for Best Contemporary Gospel Album
Grammy Award for Best Contemporary R&B Gospel Album
Grammy Award for Best Southern, Country or Bluegrass Gospel Album
Grammy Award for Best Gospel Choir or Chorus Album

Incisioni storiche 

Grammy Award for Best Historical Album

Jazz 

Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Female
Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Male
Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Duo or Group
Grammy Award for Best Jazz Instrumental Solo
Grammy Award for Best Jazz Instrumental Album, Individual or Group
Grammy Award for Best Large Jazz Ensemble Album
Grammy Award for Best Jazz Fusion Performance
Grammy Award for Best Original Jazz Composition
Grammy Award for Best Jazz Vocal Album
Grammy Award for Best Contemporary Jazz Album
Grammy Award for Best Latin Jazz Album

Musica latina 

Grammy Award for Best Latin Recording
Grammy Award for Best Latin Pop Album
Grammy Award for Best Traditional Tropical Latin Album
Grammy Award for Best Salsa Album
Grammy Award for Best Merengue Album
Grammy Award for Best Salsa/Merengue Album
Grammy Award for Best Mexican/Mexican-American Album
Grammy Award for Best Latin Rock/Alternative Album
Grammy Award for Best Tejano Album
Grammy Award for Best Norteño Album
Grammy Award for Best Regional Mexican Album
Grammy Award for Best Banda Album
Grammy Award for Best Latin Urban Album

Spettacoli musicali 

Grammy Award for Best Musical Theater Album
Grammy Award for Best Sound Track Album or Recording of Original Cast From a Motion Picture or Television

Video 

Grammy Award for Best Music Video
Grammy Award for Best Music Film
Grammy Award for Best Concept Music Video
Grammy Award for Best Performance Music Video
Grammy Award for Video of the Year

Packaging 

Grammy Award for Best Recording Package
Grammy Award for Best Boxed or Special Limited Edition Package

Note 

Grammy Award for Best Album Notes
Grammy Award for Best Album Notes - Classical

Polka 

Grammy Award for Best Polka Album

Musica pop 

Grammy Award for Best Vocal Performance, Female
Grammy Award for Best Vocal Performance, Male
Grammy Award for Best Performance by a Vocal Group
Grammy Award for Best Performance by a Chorus
Grammy Award for Best Instrumental Performance
Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance
Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance
Grammy Award for Best Contemporary (R&R) Solo Vocal Performance - Male or Female
Grammy Award for Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal
Grammy Award for Best Contemporary Performance by a Chorus
Grammy Award for Best Pop Collaboration with Vocals
Grammy Award for Best Performance by an Orchestra - for Dancing
Grammy Award for Best Performance by an Orchestra or Instrumentalist with Orchestra
Grammy Award for Best Pop Instrumental Performance
Grammy Award for Best Pop Instrumental Performance with Vocal Coloring
Grammy Award for Best Contemporary Song
Grammy Award for Best Pop Vocal Album
Grammy Award for Best Pop Instrumental Album

Produzione ed ingegneria del suono (musica non classica) 

Grammy Award for Best Engineered Album, Non-Classical
Grammy Award for Best Engineered Album, Classical
Grammy Award for Best Engineered Recording - Special or Novel Effects
Grammy Award for Best Remixed Recording, Non-Classical
Grammy Award for Producer of the Year, Non-Classical
Grammy Award for Producer of the Year, Classical
Grammy Award for Remixer of the Year, Non-Classical

Produzione ed ingegneria del suono (musica classica) 

Grammy Award for Best Engineered Album, Classical
Grammy Award for Producer of the Year, Classical

Rhythm and blues 

Grammy Award for Best Female R&B Vocal Performance
Grammy Award for Best Male R&B Vocal Performance
Grammy Award for Best R&B Solo Vocal Performance, Male or Female
Grammy Award for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals
Grammy Award for Best Traditional R&B Vocal Performance
Grammy Award for Best R&B Instrumental Performance
Grammy Award for Best Urban/Alternative Performance
Grammy Award for Best Rhythm & Blues Recording
Grammy Award for Best R&B Song
Grammy Award for Best R&B Album
Grammy Award for Best Contemporary R&B Album

Rap 
Grammy Award for Best Rap Solo Performance
Grammy Award for Best Female Rap Solo Performance
Grammy Award for Best Male Rap Solo Performance
Grammy Award for Best Rap Performance by a Duo or Group
Grammy Award for Best Rap/Sung Collaboration
Grammy Award for Best Rap Song
Grammy Award for Best Rap Album

Reggae 

Grammy Award for Best Reggae Album

Rock 

Grammy Award for Best Female Rock Vocal Performance
Grammy Award for Best Male Rock Vocal Performance
Grammy Award for Best Rock Vocal Performance, Solo
Grammy Award for Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal
Grammy Award for Best Rock Instrumental Performance
Grammy Award for Best Hard Rock Performance
Grammy Award for Best Metal Performance
Grammy Award for Best Hard Rock/Metal Performance Vocal or Instrumental
Grammy Award for Best Rock Song
Grammy Award for Best Rock Album

Suono surround 

Grammy Award for Best Surround Sound Album

Album parlati 

Grammy Award for Best Spoken Word Album
Grammy Award for Best Spoken Comedy Album

Standard 

Grammy Award for Best Traditional Pop Vocal Album

World music 

Grammy Award for Best World Music Album
Grammy Award for Best Traditional World Music Album
Grammy Award for Best Contemporary World Music Album

Musica new age 

Grammy Award for Best New Age Album

Modifiche

Cambio di categoria 

I premi Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media e Best Score Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media venivano originariamente assegnati nella categoria Composizione e arrangiamento.

Categorie soppresse 

Grammy Award for Best Disco Recording, assegnato solo nel 1980
Grammy Award for Best Engineered Recording - Special or Novel Effects, assegnato dal 1960 al 1965
Grammy Award for Best Classical Performance, Operatic or Choral, assegnato nel 1959 e nel 1960
Grammy Award for Best Classical Performance – Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra), assegnato dal 1967 al 1971 e nel 1987
Grammy Award for Best Country Performance, Duo or Group - Vocal or Instrumental, assegnato nel 1968 e 1969
Grammy Award for Best Vocal Arrangement for Two or More Voices, assegnato dal 1977 al 1986
Grammy Award for Best Gospel Performance, assegnato dal 1968 al 1977 e nel 2005
Grammy Award for Best Gospel Performance, Traditional, assegnato dal 1978 al 1983
Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus, assegnato dal 1984 al 1990
Grammy Award for Best Gospel Performance, Contemporary, assegnato dal 1978 al 1983
Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance, Female, assegnato dal 1984 al 1990
Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance, Male, assegnato dal 1984 al 1990
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, assegnato dal 1969 al 1977 *Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Traditional, assegnato dal 1978 al 1983
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Contemporary, assegnato dal 1978 al 1983
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Female, assegnato dal 1984 al 1989
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Male, assegnato dal 1984 al 1989
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Male or Female, assegnato nel 1990
Grammy Award for Best Soul Gospel Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus, assegnato dal 1984 al 1990
Grammy Award for Best Inspirational Performance, assegnato dal 1962 al 1983
Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Duo or Group, assegnato dal 1981 al 1990
Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Female, assegnato dal 1981 al 1991
Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Male, assegnato dal 1981 al 1991
Grammy Award for Best Jazz Fusion Performance, assegnato dal 1980 al 1991
Grammy Award for Best Original Jazz Composition, assegnato dal 1961 al 1967
Grammy Award for Best Latin Recording, assegnato dal 1976 al 1983
Grammy Award for Best Salsa Album, assegnato dal 2000 al 2003
Grammy Award for Best Merengue Album, assegnato dal 2000 al 2003
Grammy Award for Best Sound Track Album or Recording of Original Cast From a Motion Picture or Television, assegnato dal 1959 al 1962
Grammy Award for Best Concept Music Video, assegnato nel 1988 e 1989
Grammy Award for Best Performance Music Video, assegnato nel 1988 e 1989
Grammy Award for Video of the Year, assegnato nel 1982 e 1983